Мазурики — блюдо современной украинской кухни, вариант котлеты из индюшиного фарша с добавлением сыра и сливочного масла. Готовая котлета по форме походит на колбаски или сиченики.

Рецепт 
Мясо индюшки пропустить через мясорубку, добавить яйца, тёртый сыр, растопленное сливочное масло, молоко, соль и перец. Хорошо замесить и сформировать небольшие колбаски, обвалять их в панировочных сухарях или муке, после чего обжарить на сливочном масле. Готовое блюдо посыпать измельчённым чесноком.

Источники 
 Современная украинская кухня /ред-сост. Е. Н Грицак. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 256 с. – C.221. - ISBN 978-5-386-00474-3
  

Котлеты
Блюда из птицы
Блюда из рубленого мяса